«Вавилон-5» () — научно-фантастический телевизионный сериал, созданный и спродюсированный Джозефом Майклом Стражински. В центре сюжета находится космическая станция «Вавилон-5», построенная для дипломатических целей, поддержания мира между космическими цивилизациями, торговли и совместной деятельности. Сериал завоевал несколько премий, включая две премии Хьюго за лучшую драматическую постановку.

Телесериал выпускался компанией Babylonian Productions label, совместно с Synthetic Worlds Ltd. и Warner Bros. Domestic Television. После успешного выхода 22 февраля 1993 года  пилотного фильма «Вавилон-5: Сборы» было принято решение о производстве сериала. С 26 января 1994 года по 25 ноября 1998 года было показано 5 сезонов по 22 серии — всего 110 эпизодов, средняя продолжительность которых составила 45 минут. Изначально сериал транслировался на телеканале , а затем, после закрытия PTEN в 1997 году, на кабельном телеканале TNT. После прекращения основного сериала было выпущено шесть фильмов и один спин-офф сериал — «Крестовый поход».

Описание сезонов

Пилотный фильм 

Пилотная серия была показана в двух вариантах: в оригинальном варианте в 1993 году (по каналу PTEN) и в переработанном варианте, с подзаголовком «Special edition», в 1998 (по каналу TNT). Пилотный фильм был номинирован на премию Хьюго в номинации за лучшую постановку в 1994 году.

Список эпизодов 
Задуманный с самого начала как пятилетняя история, сериал был создан Джозефом Майклом Стражински, он же, совместно с Дугласом Неттером выступил исполнительным продюсером. Автором сценария большинства эпизодов так же является Стражински, а приглашенные сценаристы, среди которых были Питер Дэвид, Нил Гейман, , , Д.С. Фонтана и Дэвид Герролд, работали в строгих рамках общего сюжета, чтобы сохранить характер всех персонажей, задуманный создателем сериала. Для того, чтобы уход актеров из сериала не вредил общей сюжетной арке, были продуманы способы вывода их персонажей из сюжета, которые несколько раз применялись.

Каждый сезон сериала имеет собственное название, связанное с ключевой темой эпизода. Помимо названия, каждому сезону соответствуют свои вступительные титры и своя основная музыкальная тема.

Сезон 1. «Пророчества и предсказания» («Signs and Portents») 

Это был рассвет третьей эры человечества. Минуло десять лет после войны Земли с Минбаром. Проект «Вавилон» стал воплощением нашей мечты. Его цель — предотвращение новой войны с помощью места, где люди и инопланетяне могли бы мирно решать свои споры. Вдали от дома он стал домом для дипломатов, авантюристов, бизнесменов и странников. Люди и инопланетяне в оболочке двух с половиной миллионов тонн вращающегося металла, одни во мраке космоса. Подчас здесь небезопасно, но это наша последняя надежда на мир. Это история последней станции серии «Вавилон». Время действия: 2258 год. Место действия: «Вавилон 5».

Сезон 2. «Нашествие теней» («The Coming of Shadows») 

Проект «Вавилон» был нашей последней надеждой на мир. Ни на что не похожий, особенный мир, пять миль в длину в нейтральном секторе пространства. Место торговли и дипломатии, четверть миллиона людей и инопланетян. Сверкающий маяк во мраке космоса. Это был рассвет Третьей Эры Человечества, год, когда над всеми нами нависла угроза Великой Войны. Это история последней станции серии «Вавилон». Время действия: год 2259. Место действия: «Вавилон 5».
{{oq||The Babylon Project was our last, best hope for peace. A self-contained world five miles long, located in neutral territory. A place of commerce and diplomacy for a quarter of a million humans and aliens. A shining beacon in space, all alone in the night. It was the dawn of the Third Age of Mankind… the year the Great War came upon us all. This is the story of the last of the Babylon stations. The year is 2259. The name of the place is Babylon 5.}}

↑  Актеры, приглашенные в эпизод «Родственные души», — Кит Сзарбайка (Мэтт Стоунер), Лойс Неттлетон (Даггер), Блаир Волк (Мэриэль), Дэвид Л. Кроули (Лоу Велч), Карел Стрейкен (торговец), Джайн Карр (Тимов).

 Сезон 3. «Возврата нет» («Point of No Return») 

Проект «Вавилон» был нашей последней надеждой на мир. Эта надежда рухнула. Но, в год войны с Тенями, она превратилась в нечто большее: нашу последнюю надежду на победу. Время действия: год 2260. Место действия: «Вавилон 5».

 Сезон 4. «Не отступать, не сдаваться» («No Surrender, No Retreat») 

Это был год огня — год разрушения — год, когда мы отвоевали своё. Это был год возрождения — год великой печали — год боли — год радости. Это была новая эра. Конец истории. Это был год, изменивший все. Год 2261. Место действия: «Вавилон 5».

↑  Актёры, приглашенные в эпизод «Лицо врага», — Ефрем Цимбалист мл. (Уильямс Эдгарс), Ричард Гант (Эдвард Макдуган), Денис Джентайл (Лиза Хемптон), Марджори Монахэн (Номер Один), Диана Морган (Алисон), Дэвид Пурдман (капитан Джеймс), Рикко Росс (капитан Франк), Марк Шнейдер (Уейд), Уолтер Кёниг (Бестер).

 Сезон 5. «Огненное колесо» («The Wheel of Fire») 

Итак, началось… В твоем разуме дыра… Что вы хотите?… Никто здесь не такой, каким кажется… Ничто не осталось, как прежде … Командор Синклер… был отозван … Почему же вы не уничтожите весь Нарн? … Я вижу руку, протягивающуюся со звезд … Кто ты? … Сегодня президент Кларк подписал указ о введении чрезвычайного положения … Эти приказы вынудили нас объявить о своей независимости … Если только вы не вылезете из своих скафандров и не сделаете хоть что-нибудь … Ты тот, кто был … Если ты полетишь на За’Ха’Дум, ты погибнешь … Зачем ты здесь? … Есть ли у тебя что-нибудь, ради чего стоило бы жить? … Я думаю о моем прекрасном городе, объятом пламенем … Как гиганты в песочнице … УБИРАЙТЕСЬ ИЗ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ! … Мы здесь, чтобы арестовать президента Кларка … Год 2262. Место действия: «Вавилон 5.»

↑  Актеры, приглашенные в эпизод «День мёртвых», — Пенн и Теллер (Рибо и Зути), Джошуа Кокс (Корвин), Бриджет Фланери (Зои), Фабиана Уденио (Адира Тири), Харлан Эллисон (голос Зути), Мари Маршалл (Доджер), Эд Вассер (Морден), Джонатан Чампан (посол Бракири)

↑  Актеры, приглашенные в эпизод «Движения огня и тени», — Уэин Александер (дракх), Джош Кларк (Куломани), Джошуа Кокс (Корвин), Дайман Лондон (регент Центавра), Томас МакГриви (министр), Робин Сакс (На’Ток'').

Другие фильмы

Крестовый поход 

«Крестовый поход» () — спин-офф сериала «Вавилон-5», созданный и спродюсированный Джозефом Майклом Стражински.

Действие сериала происходит в 2267 году, через несколько лет после событий, описанных в сериале «Вавилон-5» и сразу после событий, показанных в фильме «Вавилон-5: Призыв к оружию». Раса, называющаяся «дракхи», во время атаки на Землю вносит в её атмосферу вирус. Корабль «Экскалибур», построенный незадолго до нападения, должен найти лекарство от вируса.

Хронология сериалов и фильмов по годам действия

Ссылки 
  — путеводитель по эпизодам и вселенной «Вавилона-5», признанный автором сериала точным.
 
  — даты выхода сериала в различных странах.

Примечания 

Вавилон-5
Вавилон-5